Полярный медведь () — хищное млекопитающее семейства медвежьих, близкий родственник бурого медведя. Также имеет другие значения:

В искусстве 
 Полярные медведи () — фильм 2008 года режиссёра Полли Дрейпер.
 Полярные медведи () — пьеса английского писателя Марка Хэддона.

Музыка 
 Полярный медведь () — альт-рок-группа из Лос-Анджелеса. Первый альбом группы также носил название «Полярный медведь».
 Полярный медведь () — британская джазовая группа. Третий альбом группы также носил название «Полярный медведь».
 Полярный медведь () — четвёртый трек альбома Nowhere британской рок-группы Ride.
 Полярный медведь () — седьмой трек альбома Never Apologise Never Explain североирландской рок-группы Therapy?.
 Полярный медведь () — сингл британской рок-группы Smile.

Прочее 
 POLARBEAR (Полярный медведь) — космический эксперимент по поляризации микроволнового фона, проводящийся в пустыне Атакама на севере Чили.
 Перевал полярного медведя () — горный перевал на острове Батерст в Канаде.
 Полярные медведи () — нидерландский ватерпольный клуб из города Эд.
 Полярный медведь — семь памятных монет, выпущенных Банком России в 1997 году для серии «Сохраним наш мир».
 Полярный медведь — вид паровозов, построенных в 1905 году компанией W. G. Bagnall для железных дорог острова Мэн.
 Экспедиция полярного медведя () — кодовое название участия войск США в Северной русской кампании.
 «Полярные медведи» () — неофициальное название 49-го пехотного полка Британской армии.
 Полярные медведи — одно из направлений гей-субкультуры медведей.
 Погружение полярного медведя () — массовое погружение людей в прорубь, совершаемое обычно в рождественский или новогодний период с благотворительными целями. Распространено в США, Великобритании и других странах.

См. также 
 Белый медведь (значения)